Polimorfismo pode ser:

Polimorfismo (biologia): a existência de várias formas na mesma espécie independentemente da variação de género.
Polimorfismo (química): substâncias que cristalizam em mais de um sistema cristalino.
Polimorfismo (computação): um mecanismo que permite que uma dada função tenha várias especificações diferentes, dependendo da sua aplicação.

Desambiguação